Эври:

 Эври — город во Франции к югу от Парижа в департаменте Эсон на реке Сена.
 Эври — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Иль-де-Франс (регион).